Тази страница се отнася за поставените отборни и индивидуални рекорди в „Серия А“.

Отборни

Най-много последователно спечелени шампионски титли 
 Ювентус (9) 2012 – 2020
 Ювентус (5) 1931 – 1935
 Торино (5) 1943 – 1949 (шампионатите през 1944 и 45 г. не се провеждат поради Втората световна война)
 Интер (5) 2006 – 2010

Най-много участия в Серия А (от 1929 г. до днес) 
 Интер (84)
 Ювентус (83)
 Рома (83)

Най-много спечелени точки в един сезон 
 Ювентус (102) 2013 – 14 
 Интер (97) 2006 – 07

Най-много последователни победи 
 Интер (17) 2006 – 07 
 Ювентус (15) 2015 – 16

Най-много победи в един сезон 
 33, Ювентус, 2013 – 14 (38 мача)
 30, Интер, 2006 – 07 (38 мача)
 29, Торино, 1947 – 48 (40 мача)
 28, Милан, 2005 – 06 (38 мача)

Най-много домакински победи в един сезон 
 19, Ювентус, 2013 – 14
 15, Интер, 2006 – 07, 2007 – 08, 2009 – 10, 2010 – 11

Най-много спечелени мачове 
 Ювентус (1463)
 Интер (1375)
 Милан (1313)

Отбор с най-много отбелязани голове в един сезон 
 Торино (125) сезон 1947 – 48 (40 мача)
 Милан (118) сезон 1949 – 50 (38 мача)

Отбор с най-малко допуснати голове в един сезон 
 Ювентус (20) – 2011 – 12, 2015 – 16 (38 мача)

Най-продължителна серия от мачове без загуба 
 Милан (58) 26 май 1991 – 21 март 1993
 Ювентус (49) 2010/11 – 2012/13

Най-продължителна серия от мачове без загуба в един сезон 
 Ювентус (38 от 38) 2011 – 12
 Милан (34 от 34) 1991 – 92
 Перуджа (30 от 30) 1978 – 79

Най-много сухи мрежи в един сезон 
 Ювентус (24) – 2013 – 14

Най-продължителна серия от мачове без загуба като домакин 
 Торино (88) от 31 януари 1943 до 6.11.1949 г.
 Ювентус (71) от 30 януари 1932 до 29.03.1936 г.

Най-продължителна серия от мачове без загуба като гост 
 Милан (38) от 1991 до 1993 г.

Най-продължителна серия от победи като домакин 
 Ювентус (33) – 2015/16 – 2016/17
 Ювентус (25) – 2013/14 – 2014/15

Най-продължителна серия от победи от началото на сезона 
 Рома (10) – 2013 – 14

Най-продължителна серия от домакински мачове с отбелязан гол 
 Ювентус (44) – август 2015 – декември 2017

Най-продължителна серия от мачове с отбелязан гол като гост 
 Ювентус (28) – октомври 2016 – март 2018

Мач с най-много отбелязани гола 
 Милан 9:3 Аталанта – 15 октомври 1972 г.

Отбор с най-много отбелязани гола в един мач 
 Торино – 10

Индивидуални

Футболисти с най-много спечелени титли 

с десет титли
 Джанлуиджи Буфон (всички с Ювентус)

с девет титли
 Леонардо Бонучи (1 с Интер и 8 с Ювентус)
 Джорджо Киелини (всички с Ювентус)

с осем титли
 Вирджинио Розета (2 с Про Верчели и 6 с Ювентус)
 Джовани Ферари (5 с Ювентус, 2 с Интер и 1 с Болоня)
 Джузепе Фурино (всички с Ювентус)
 Андреа Бардзали (всички с Ювентус)

със седем титли
 Роберто Бетега (всички с Ювентус)
 Алесандро Костакурта (всички с Милан)
 Чиро Ферара (2 с Наполи и 5 с Ювентус)
 Паоло Малдини (всички с Милан)
 Гаетано Ширеа (всички с Ювентус)
 Гулиелмо Габето (2 с Ювентус и 5 с Торино)
 Стефан Лихтщайнер (всички с Ювентус)
 Клаудио Маркизио (всички с Ювентус)

с шест титли
 Гуидо Ара (всички с Про Верчели)
 Едоардо Пастьор (всички с Дженоа)
 Джеймс Ричардсън Спенсли (всички с Дженоа)
 Клаудио Джентиле (всички с Ювентус)
 Франко Барези (всички с Милан)
 Антонио Кабрини (всички с Ювентус)
 Франко Каузио (всички с Ювентус)
 Дино Дзоф (всички с Ювентус)
 Роберто Донадони (всички с Милан)
 Деян Станкович (5 с Интер и 1 с Лацио)
 Валтер Самуел (5 с Интер и 1 с Рома)
 Алесандро Дел Пиеро (всички с Ювентус)
 Андреа Пирло (2 с Милан и 4 с Ювентус)
 Квадво Асамоа (всички с Ювентус)
 Мартин Касерес (всички с Ювентус)

с пет титли
 Валтер Агер (всички с Геноа)
 Хенри Дапълс (всички с Геноа)
 Джовани Иноченти (всички с Про Верчели)
 Пиетро Леоне (всички с Про Верчели)
 Феличе Милано (всички с Верчели)
 Джузепе Милано (всички с Про Верчели)
 Карло Рампини (всички с Про Верчели)
 Ренато Чезарини (всички с Ювентус)
 Раймундо Орси Бибияни (всички с Ювентус)
 Умберто Калигарис (всички с Ювентус)
 Марио Варлиен (всички с Ювентус)
 Джанпиеро Комби (всички с Ювентус)
 Джузепе Грезар (всички с Торино)
 Валентино Мацола (всички с Торино)
 Франко Осоло (всички с Торино)
 Ецио Лоик (всички с Торино)
 Пиетро Ферарис (2 с Интер и 3 с Торино)
 Лоренцо Буфон (4 с Милан и 1 с Интер)
 Сандро Салвадоре (2 с Милан и 3 с Ювентус)
 Джанпиеро Бониперти (всички с Ювентус)
 Тарчизио Бурнич (1 с Ювентус и 4 с Интер)
 Антонело Кучуреду (всички с Ювентус)
 Францеско Морини (всички с Ювентус)
 Лучано Спинози (всички с Ювентус)
 Марко Тардели (всички с Ювентус)
 Пиетро Фана (3 с Ювентус, 1 с Верона и 1 с Интер)
 Себастиано Роси (всички с Милан)
 Деметрио Албертини (всички с Милан)
 Мауро Тасоти (всички с Милан)
 Антонио Конте (всички с Ювентус)
 Алесандро Такинарди (всички с Ювентус)
 Джулио Сезар (всички с Интер)
 Хавиер Санети (всички с Интер)
 Иван Кордоба (всички с Интер)
 Марко Матераци (всички с Интер)
 Естебан Камбиасо (всички с Интер)
 Паоло Орландони (всички с Интер)
 Франческо Толдо (всички с Интер)
 Симоне Падоин (всички с Ювентус)
 Пауло Дибала (всички с Ювентус)
 Сами Кедира (всички с Ювентус)
 Алекс Сандро (всички с Ювентус)
 Хуан Куадрадо (всички с Ювентус)

Треньори с най-много спечелени титли 
със седем титли
 Джовани Трапатони (6 с Ювентус и 1 с Интер)

с шест титли
 Джеймс Ричардсън Спенсли (всички с Дженоа)
 Масимилиано Алегри (1 с Милан и 5 с Ювентус)

с пет титли
 Фабио Капело (4 с Милан и 1 с Рома)
 Марчело Липи (всички с Ювентус)

Футболист с най-много изиграни мачове 
 Джанлуиджи Буфон - 648

Футболист с най-много последователни мача 
 Дино Дзоф – 332 (1972 – 83 г.)

Най-възрастен футболист играл в Серия А 
 Марко Балота – 44 г. и 38 дни.

Най-възрастен голмайстор в Серия А 
 Алесандро Костакурта – 41 г. и 25 дни. (Милан – Удинезе 2:1 19 май 2007 г.)

Най-млад голмайстор в Серия А 
 Амадео Амадей – 15 г. и 287 дни (Лучезе-Рома 5 – 1, 9 май 1937 г.)

Футболист с най-много вкарани гола за един сезон 
 Джино Розети – 36 (Торино)
 Гонсало Игуаин – 36 (Наполи)

Футболист с най-много вкарани гола в един мач 
 Силвио Пиола – 6 
 Омар Сивори – 6

Футболист с най-много вкарани гола от свободни удари 
 Синиша Михайлович – 28
 Андреа Пирло – 28

Футболист с най-много вкарани гола от дузпи 
 Франческо Тоти – 71
 Роберто Баджо – 68

Футболист с най-много хет-трици 
 Гунар Нордал – 17
 Джузепе Меаца – 17

Най-бърз отбелязан гол 
 Рафаел Леао (Милан) в 6.76 сек. сезон 2020/21

Футболисти с най-много картони 
Жълти
 Луиджи Ди Биаджо – 125

Червени
 Паоло Монтеро – 16

Участия 
До 31 октомври 2017 г.

Голмайстори 
До 31 октомври 2017 г.

Голмайстори по националност 

Информацията е актуална към 23 юни 2020 г.

Вратари

Вижте също 
 Серия А

Източници 

Серия А
Футбол в Италия
Футболни рекорди